Observatoire de Kitt Peak
 Kitt Peak 12-M Telescope